SLC30A6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 461 амінокислот, а молекулярна маса — 51 116.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт іонів, транспорт, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном цинку. 
Локалізований у мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки